Villa d'Este peut se rapporter à :

 La Villa d'Este, une résidence maniériste située dans la ville de Tivoli, près de Rome en Italie, chef-d'œuvre de l'architecture italienne et de l'aménagement de jardins du .
 La Villa d'Este, un hôtel de luxe et palais de style renaissance du  face au lac de Côme à Cernobbio en Italie. 
 La Villa d'Este, une voie du  de Paris en France.
 La Villa d'Este est un cabaret music-hall diner-spectacle parisien fondé en 1930 par le Baron d'Este.

Homonymie de toponyme